Billy the Kid o Billy el Niño en español, hace referencia a varios artículos:

Personas
 Billy the Kid (1859-1881), vaquero estadounidense;
 Antonio González Pacheco (1946-2020), policía franquista apodado Billy el Niño;
 Billy Hlapeto, rapero búlgaro;

Cine
 Billy the Kid (película de 1911), dirigida por Laurence Timble;
 Billy the Kid (película de 1941), dirigida por David Miller;
 Billy the Kid (película de 1975), 
 Billy the Kid (película de 1989), dirigida por William Graham;
 Billy the Kid (documental)

Música
 Billy el Niño y Don Dinero grupo de hip hop español;
 Billy the Kid (banda), banda costarricense de hardcore straight edge;
 Billy the Kid (canción de Running Wild), del disco Blazon Stone;
 Billy the Kid (canción de Charlie Daniels) 
 Billy the Kid (canción de Chris Ledoux)